Pilas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Pilas, ort, Hidalgo, La Misión,

Spanien 

 Pilas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Pilas (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar